Куатро Ерманас има више значења:

 Куатро Ерманас (Халпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Куатро Ерманас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику